Лас Компостелас има више значења:

 Лас Компостелас, ел Сакрифисио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Компостелас, лас Исабелес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику